Roland Stoltz (1954-) – hockeista su ghiaccio svedese 
Roland Stoltz (1931-2001) – hockeista su ghiaccio svedese